Ме́нщиковська сільська рада () — сільське поселення у складі Кетовського району Курганської області Росії.

Адміністративний центр — село Менщиково.

Населення сільського поселення становить 1699 осіб (2017; 1743 у 2010, 1740 у 2002).

Склад 
До складу сільського поселення входять:

Примітки 

Поселення Кетовського району